Emmelia — это род бабочек из семейства совки.

Таксономия 
Emmelia — родовое название для группы бабочек подсемейства Acontiinae (совки). Однако его статус остается неопределенным. Название Emmelia также известен как подрод в роде Acontia и иногда считается синонимом Acontia.

Виды 
 Emmelia deleta Staudinge, 1877
 Emmelia fascialis Hampson, 1894
 Emmelia trabealis Scopoli, 1763
 Emmelia viridisquama Guenée, 1852

Ссылки 
 Emmelia at funet.fi
 Natural History Museum Lepidoptera genus database
Acontiinae
Роды чешуекрылых